Монета номиналом один фунт стерлингов — законное платёжное средство на всей территории Великобритании. Выпускается с 21 апреля 1983 года. Новый двенадцатиугольный дизайн монеты был представлен 28 марта 2017 года, и оба вида монет имели хождение до 15 октября 2017 года, когда старые монеты были изъяты из обращения.

Современная двенадцатиугольная монета имеет 23,03—23,43 мм в диаметре, 2,8 мм в толщину и весит 8,75 г. Монета биметаллическая, внешнее кольцо состоит из никелистой латуни, содержащей 76 % меди, 20 % цинка и 4 % никеля, внутренняя часть — никелированный сплав. До 2017 года монета была круглой, имела 22,5 мм в диаметре, 3,15 мм в толщину и весила 9,5 г; состав: медно-никелево-цинковый сплав (70 % — медь, 5,5 % никель, 24,5 % цинк).

История 
К 1980 году становится очевидным, что, в связи с общим снижением покупательной способности, единице в 1 фунт стерлингов будет более соответствовать монета, чем банкнота. Так как средний срок службы банкноты составлял 9 месяцев, а монеты — сорок лет и более, становится понятным, что монета будет более полезной.

Летом 1981 года британское правительство объявило, что новая монета в 1£ должна быть выпущена 21 апреля 1983 года.

Для облегчения идентификации монета в 1£ более массивна, чем другие монеты, а характерный ей жёлтый цвет позволяет её отличать от других медно-никелевых монет, находящихся в обращении.

Дизайн аверса традиционен — портрет Её Величества Королевы Елизаветы II. Авторами портретов были: с 1983 по 1984 — Арнольд Мэйчин, с 1985 по 1997 — Рафаэль Мэклуф, с 1998 по 2015 — Иэн Рэнк-Броудли, с 2015 по настоящий момент — Джоди Кларк.

Дизайны реверса представляют Соединённое Королевство и его четыре составные части — Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию и Англию. Первая серия проектов взяла цветочные эмблемы в качестве своей темы, вторая серия была геральдической, третья — мосты, четвёртая — эмблемы столиц Соединённого Королевства, пятая — растения, символизирующие составные части Великобритании.

Примечания

Литература

Ссылки 
 The United Kingdom £1 Coin , сайт Королевского монетного двора

Монеты Великобритании
Номиналы в фунтах стерлингов